Die Arizona Classic 1990 waren ein Tennisturnier der Damen in Scottsdale. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 15. bis 21. Oktober 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Scottsdale